Фридрих Каульбах:
 Каульбах, Фридрих Вильгельм фон (1822—1903) — немецкий художник, племянник Вильгельма фон Каульбаха;
 Каульбах, Фридрих Август фон (1850—1920) — немецкий художник, сын Фридриха Вильгельма Каульбаха.